Vertrag von Tartu steht für:

 Friede von Dorpat (Estnisch-Russischer Vertrag)
 Friede von Dorpat (Finnisch-Russischer Vertrag)